Bieg łączony mężczyzn na 30 km był jedną z konkurencji XXXIII Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 24 lutego 2007 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Francuz Vincent Vittoz, który tym razem zajął dziesiątą pozycję. Nowym mistrzem świata został Niemiec Axel Teichmann, zdobywając tym samym pierwszy w historii złoty medal dla Niemiec w tej konkurencji. Drugie miejsce zajął jego rodak, Tobias Angerer, a brązowy medal zdobył Włoch Pietro Piller Cottrer.

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007